Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга, официально известная как Объединенная декларация Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительства Китайской Народной Республики по вопросу о Гонконге, была подписана премьер-министрами КНР и Великобритании Чжао Цзыяном и Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года в Пекине.

Декларация вступила в силу с момента обмена ратификационными грамотами 27 мая 1985 года. В объединённой декларации правительство КНР подтвердило, что КНР решено возобновить осуществление суверенитета над Гонконгом (включая остров Гонконг, полуостров Коулун и Новые Территории), начиная с 1 июля 1997 года, а правительство Великобритании подтвердило, что передаст Гонконг КНР с 1 июля 1997 года. Правительство КНР также в документе заявило о своей основной политике в отношении Гонконга.

В соответствии с идеей «Одна страна, две системы», достигнута принципиальная договоренность между Великобританией и КНР о том, что социалистическая система КНР не будет принята в Гонконге, а капиталистическая система и образ жизни останутся неизменными в течение 50 лет, до 2047 года. Объединённая декларация предусматривает, что эти правила должны быть оговорены и в основном законе Гонконга.

Предыстория 
В китайско-британской объединённой декларации была указана дата истечения срока аренды Новых Территорий как 1 июля 1997 года. Аренда, заключенная между Великобританией и китайским императором Гуансюем, была установлена на срок 99 лет, начиная с 1 июля 1898 года. О ней говорится во Второй пекинской конвенции. Перед передачей в аренду остров Гонконг уже был передан Великобритании в бессрочное пользование по Нанкинскому договору в 1842 году, после Первой опиумной войны, а южная часть полуострова Коулун и остров Каменотесов был передан Великобритании в бессрочное пользование по Пекинской конвенции в 1860 году, после Второй опиумной войны.

В начале 1980-х годов население Гонконга и его бизнес-сообщество начали беспокоиться о будущем. Эти опасения по поводу статуса и прав собственности и контрактов появились на фоне политической неопределенности вокруг запланированного возврата Новых Территорий КНР. В марте 1979 года губернатор Гонконга посетил Пекин. В ходе этого визита прошли неофициальные переговоры о будущем Гонконга. По возвращении он попытался развеять опасения инвесторов относительно запланированного возврата, но подчеркнул, что КНР утвердила свои намерения вернуть суверенитет над Гонконгом. Первые официальные переговоры начались с лидером КНР Дэном Сяопином в ходе визита премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Китай в сентябре 1982 года.

Во время следующей беседы, где губернатор Гонконга принимал участие в каждом из раундов официальных переговоров как член британской делегации, стало ясно, что продолжение аренды британской администрацией после 1997 года не будет приемлемым для Китая в любой форме. Китайское правительство неизменно придерживалось мнения, что весь Гонконг должен быть китайской территорией. В результате обе стороны обсудили возможные меры, кроме продолжения британской аренды; была предложена концепция Гонконга как специального административного района КНР. В апреле 1984 года стороны завершили первичное обсуждение этих вопросов и договорились о том, что Гонконг сохранит высокую степень автономии под суверенитетом Китая с сохранением существующего образа жизни в Гонконге. 18 сентября 1984 года, с обеих сторон были одобрены английский и китайский тексты меморандумов.

См. также 
 Хронология истории Гонконга
 Передача Гонконга КНР
 48 Group Club

Примечания

Литература 
 Mark, Chi-kwan. «To 'educate' Deng Xiaoping in capitalism: Thatcher’s visit to China and the future of Hong Kong in 1982.» Cold War History (2015): 1-20.
 Tang, James TH. «From empire defence to imperial retreat: Britain’s postwar China policy and the decolonization of Hong Kong.» Modern Asian Studies 28.02 (1994): 317—337.

Ссылки 
 Text of the Sino-British Joint Declaration 
 Introduction to the Joint Declaration
 Basic Law Drafting History Online  — University of Hong Kong Libraries, Digital Initiatives

Британский Гонконг
Международные договоры о территориальных изменениях
Международные договоры Великобритании
Договоры по алфавиту
Изменение территории Великобритании
Изменение территории Китая
Британско-китайские отношения
События 19 декабря
Декабрь 1984 года
Появились в 1984 году в Китае